Александр Агаджанян:
 Агаджанян, Александр Карэнович (род. 1940) — российский палеонтолог, биолог, профессор Палеонтологического института РАН.
 Агаджанян, Александр Сергеевич (род. 1958) — советский и российский религиовед, историк религии и востоковед.